Glommen kan syfta på:
Glommen – ett alternativt namn på den norska älven Glomma
Glommen, Falkenbergs kommun – en tätort i Falkenbergs kommun
Glomstenen – ett landmärke i Falkenbergs kommun
 Glommen (norra delen) – en av SCB avgränsad och namnsatt småort i norra delen av orten Glommen
Glommen, Smögen – en badvik på Smögen
Glommen, Värmland – en sjö